Bitka kod Tannenberga (1410.)
 Bitka kod Tannenberga (1914.)